Hautbois est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Hautbois est un nom commun français qui désigne plusieurs instruments de musique de la famille des bois :
 le hautbois, à anche double ;
 le hautbois d’amour, à anche double ;
 le hautbois baryton, à anche double;
 le hautbois de chasse, à anche double ;
 le hautbois du Couserans ou hautbois ariégeois ou aboès, instrument à anche double traditionnel du Couserans dans le département de l'Ariège
 le hautbois, jeu d'orgue à anche battante.

Patronyme 

 Charles de Hautbois (ca. 1460-1513), ecclésiastique et évêque de Tournai.

Titre 
 Le Hautbois de Gabriel, thème principal du film de 1986 Mission réalisé par Roland Joffé en 1986, écrit par le compositeur italien Ennio Morricone.
 La Belle et le Hautbois d'Armand, roman humoristique de l'écrivain québécois François Magin publié en 2007.